Алекса́ндр Горемы́кин: Горемыкин, Александр Борисович (Соколов; род. 1971) — советский и российский легкоатлет.
 Горемыкин, Александр Дмитриевич (1832—1904) — русский военный и государственный деятель.